Green Spring – comune degli Stati Uniti d'America in Kentucky
Green Spring – census-designated place degli Stati Uniti d'America in Virginia Occidentale